Села:
 Широка Гребля — Вінницька область, Вінницький район
 Широка Гребля — Вінницька область, Хмільницький район, Хмільницька міська громада
 Широка Гребля — Вінницька область, Хмільницький район, Самгородоцька сільська громада